Osvajači odličja u športu nogometu na Otočkim igrama. Nogomet se na istom natjecanju održava od 1989., u muškoj konkureniciji.

Osvajači odličja

Sudionici

Vječna ljestvica 

Po stanju nakon Igara 2009.

Vanjske poveznice 
Ishodi na RSSF

Otočke igre